Rousson (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rousson (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon